Томас Бернс, Томмі Бенс, Том Бернс () — ім'я, що може стосуватися кількох осіб:
  (1881—1955) — канадський боксер.
 Томмі Бернс (1956—2008) — шотландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.